Казансу — название ряда географических объектов:

 Казансу — татарское название реки Казанка, впадающей в Казани в Волгу
 Ферма 3 Казансу — населённый пункт в Кербулакском районе Алматинской области Казахстана